Naguanagua peut désigner :

Toponymes

Naguanagua : l'une des 14 municipalités de l'État de Carabobo ;
 Naguanagua : ville et chef-lieu de la municipalité de Naguanagua dans l'État de Carabobo ;
 Naguanagua : l'unique paroisse civile de la municipalité de Naguanagua dans l'État de Carabobo.

Homonymie de toponyme